The Long Way Home può riferirsi a:

Film 
 The Long Way Home – film per la televisione del 1985
 The Long Way Home – film documentario del 1989 diretto da Michael Apted
 The Long Way Home – film del 1995 diretto da Paddy Breathnach
 The Long Way Home – film documentario del 1997 diretto da Mark Jonathan Harris
 The Long Way Home – film per la televisione del 1998
 The Long Way Home – film del 2013 diretto da Alphan Eşeli
The Long Way Home – film del 2015 diretto da Cheon Sung-il

Musica 
 The Long Way Home – album di Terri Clark del 2009
 The Long Way Home – album dei Donots del 2010
 The Long Way Home – album dei Confession del 2011

Pagine correlate 
 Long Way Home